Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Донецької області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Донецької області.

Історія 

Регіональний список рідкісних рослин і тварин з'явився у Донецькій області одним із перших на теренах колишнього СРСР у 1979 році.

За часів Незалежності вперше такий список був затверджений рішенням Донецької обласної ради від 23 лютого 2000 року № 23/11-255. Перелік переглядався 23 березня 2007 року (рішення № 5/8-185). Останні зміни до нього були внесені рішенням Донецької обласної ради № 5/25-809 від 17 грудня 2009 року.

До списку входять 11 видів мохоподібних, 8 видів лишайників, 1 вид грибів, 3 види водоростей, 266 видів судинних рослин.

Мохоподібні

Лишайники

Гриби

Водорості

Судинні

Див. також 

 Рослини Донецької області, занесені до Червоної книги України
 Офіційний перелік регіонально рідкісних тварин Донецької області
 Флора Донецької області

Джерела 

 Червона книга Донецької області: рослинний світ (рослини, що підлягають охороні в Донецькій області) / Під загальною ред. В. М. Остапка — Донецьк: Вид-во «Новая печать», 2009. — 432 с.

Посилання 

 Рішення Донецької обласної ради № 5/8-185 від 23 березня 2007 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.02.2000 № 23/11-25517»
 Рішення Донецької обласної ради № 5/25-809 від 23 грудня 2009 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.02.2000 № 23/11-25517»

Охорона природи в Донецькій області
Донецька